Череха или Черёха имеет несколько значений:

 Череха — гибрид вишни и черешни, выведенный во Львове (в его предместье Клепарове)
 Черёха — река в Псковской области России, правый приток Великой
 Черёха — деревня в Псковской области, центр Ядровской волости Псковского района
 Черёха — железнодорожная станция в Псковской области

См. также 
 Железнодорожный мост через Черёху
  — 2 моста: старый и новый.